Little Gull Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Little Gull Island (Michigan)
 Little Gull Island (Jefferson County, New York)
 Little Gull Island (Suffolk County, New York)